Buir (Kerpen) - stadsdeel van de gemeente Kerpen, Duitsland
 Buir (Nettersheim) - stadsdeel van de gemeente Nettersheim, Duitsland
 Buir (meer) - meer op de grens van Mongolië en de Volksrepubliek China